Ens steht für:

 Ens (Philosophie), lateinisch für „seiend“, Begriff der Philosophie 
 Ens (Fluss), linker Zufluss des Ottenbachs (zur  Aisch) vor Illesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Ens (Noordoostpolder), Ort in Flevoland, Teil der Gemeinde Noordoostpolder, Niederlande
 Ens (Hautes-Pyrénées), Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées, Frankreich
 ens, vorgeschlagene „genderfreie“ Neuschöpfung als Pronomen und Wortendung, siehe Lann Hornscheidt #Genderfreie Neubildung „ens“

Ens ist der Familienname folgender Personen:
 Anuk Ens (* 1965), deutsche Schauspielerin
 Faustin Ens (1782–1858), tschechischer Gymnasiallehrer und Landvermesser
 Friedrich Karl Ens (1802–1865), Vertreter der Porzellanmalerei in Lauscha
 Gaspar Ens (auch Caspar Ens; um 1570–1650), deutscher Schriftsteller und Übersetzer 
 Goldie Ens (* 1954), österreichische Geschäftsfrau und Sängerin
 Johannes Ens (1682–1732), niederländischer reformierter Theologe
 Kornelius Ens (* 1981), deutscher Historiker und Museumsleiter des Museums für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold
 Ludwig Ens (1821–1907), deutscher Porzellan-, Glas- und Kunstmaler
 Mutz Ens (1884–1950), US-amerikanischer Baseballspieler

ENS steht für:
 École normale supérieure, französische Hochschule
 Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten Schaltorganen, elektrotechnisches Schutzgerät
 Empty Nose Syndrome, medizinische Beschwerden im Nasenraum
 Enschede Airport Twente, Flughafen in den Niederlanden, laut IATA-Code
 Enterisches Nervensystem, Darmwandnervensystem
 Euro Nitro Series, Rennserie für funkferngesteuerte Modellautos
 European New School of Digital Studies, deutsch-polnische Lehr- und Forschungseinrichtung

Siehe auch:
 Enns (Begriffsklärung)
 Enz (Begriffsklärung)

Abkürzung